Hutseo steht für:

 Hutseo, eine osttimoresische Aldeia im Suco Leolima, Gemeinde Ainaro
 Hutseo (Ort), ein Ort in der gleichnamigen Aldeia
 Hutseo 2, ein Ort in der gleichnamigen Aldeia